

Presentación previa 
Matt Reid y John-Patrick Smith eran ellos defensores del título, Matt Reid decidió no participar este año.

Carsten Ball y Matt Reid ganaron el título tras derrotar en la final Radu Albot y Matthew Ebden.

Cabeza de serie 

  Alex Bolt /  Andrew Whittington (Semifinales)
  Radu Albot /  Matthew Ebden (Finalista)

<ol start=3>
  Brydan Klein /  Lee Hsin-han ''(Cuartos de final)
  Somdev Devvarman /  Sanam Singh ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Burnie 2015